Guy Serge Yameogo (Akakro, 30 december 2000) is een Ivoriaans voetballer die sinds 2020 onder contract ligt bij Samsunspor. Yameogo is een verdediger.

Clubstatistieken 

Ivoriaans voetballer